Криолитосфера (от крио и литосфера) — зона проявления особого типа осадочного породообразования; 
состоит из областей наземного оледенения и распространения мерзлых горных пород на суше (вечная мерзлота), а также долговременных многолетних и сезонных ледовых покровов на море, т.е. наземного, подземного и морского оледенения.
 Криолитосфера Земли (см. гляциосфера, гляциология, гидрология суши)
 Криолитосфера Марса
 Криолитосфера Луны (см. Геология Луны, Вода на Луне)

См. также 
 Гляциология
  Внеземная вода

Примечания